Ко́чиш () — фамилия.
 Кочиш, Анталь (1905—1994) — венгерский боксёр, олимпийский чемпион.
 Кочиш, Золтан (1952—2016) — венгерский пианист и дирижёр.
 Кочиш, Иван Иванович (род. 1951) — российский учёный в области разведения, селекции, генетики и гигиены сельскохозяйственной птицы, академик РАН.
 Кочиш, Иштван (1949—1994) — венгерский футболист, защитник.
 Кочиш, Лайош (1947—2000) — венгерский футболист.
 Кочиш, Пал (1884—1967) — венгерский селекционер винограда.
 Кочиш, Петер Фюлёп (род. 1963) — епископ Хайдудорога Венгерской католической церкви.
 Кочиш, Рэзван (род. 1983) — румынский футболист.
 Кочиш, Ференц (род. 1953) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
 Кочиш, Шандор (1929—1979) — венгерский футболист.
 Кочиш, Элемер (1910—1981) — румынский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Кочиш, Ян Еуген (1926—2019) — грекокатолический епископ, титулярный епископ Абритта и епископ Апостольского Экзархата Чешской Республики с 24 апреля 2004 года.
 Кочиш, Янош (род. 1951) — венгерский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира.

Топонимы 
 Кочи́ш — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.